Der Taekwondowettkampf im Mittelgewicht der Frauen (bis 67 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde am 26. Juli 2021 in der Halle A der Makuhari Messe in Chiba ausgetragen.

Titelträger

Ergebnisse

Turnierplan

Hoffnungsrunde

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Mittelgewicht Frauen
Sportveranstaltung in Chiba